Сулавесская салангана (Aerodramus sororum) — вид птиц семейства стрижиных.

Описание 
Маленький стриж с длиной тела 10 см. Оперение сверху равномерное чёрно-коричневое, равномерное, может быть светлее или серее. По надхвостью проходит серо-белая полоса шириной 6-7 мм. Оперение снизу серебристо-серое с бледно-коричневым горлом. Крылья широкие, вторичные маховые перья слегка выгнутые. Хвост вильчатый.

От ближайших родственных видов слегка отличается расцветкой: у Aerodramus ceramensis более широкая и светлая полоса по надхвостью, а у Aerodramus infuscatus, напротив, полоса менее заметна. От обитающего на той же территории Aerodramus vanikorensis птицы отличаются большим количеством перьев на лапах и более светлым оперением снизу. При этом бороздки на перьях надхвостья заметные ярко-белые.

Информация о способности к эхолокации отсутствует.

Распространение 
Птицы обитают в центральной, южной и юго-восточной частях острова Сулавеси. Высота над уровнем моря варьирует от 50 до 2500 метров. Птиц можно встретить на территории национальных парков Богани Нани Вартабон и Лоре-Линду. Птицы ведут оседлый образ жизни.

Данный вид географически обитает в стороне от Aerodramus ceramensis и Aerodramus infuscatus, с которыми ранее его объединяли в один вид. Международный союз охраны природы продолжает считать эти три таксона одним видом и относит его к видам под наименьшей угрозой. По его данным общая площадь ареала составляет 931 000 км², птицы обитают только на территории Индонезии.

Питание 
Птицы питаются летающими насекомыми.

Размножение 
Предположительно, птицы крепят гнездо, сделанное из растительных материалов, к стене пещеры.

Систематика 
Вид впервые был описан немецким зоологом Эрвином Штреземаном в 1931 году. В разное время к родственным таксонам относили относили ласточковую салангану (Aerodramus hirundinaceus), Aerodramus terraereginae, Aerodramus mearnsi и Aerodramus spodiopygius. В 2007 году, наряду с Aerodramus ceramensis, был выделен из состава Aerodramus infuscatus в отдельный вид.  обитает в северной части Молуккских островов на островах  Тернате, Хальмахера, Моротай, Бачан и Оби, а также на островах Сангир и Сиау севернее Сулавеси,  обитает в южной части Молуккских островов на островах Буру, Боана, Амбон и Серам. Решение в пользу такого деления было основано на заметных различиях у представителей этих таксонов.

В настоящее время Международный союз орнитологов относит Aerodramus sororum к роду Aerodramus семейства стрижиных.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Aerodramus
Животные, описанные в 1931 году
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Сулавеси